(née en 1971), actrice (Le Cinquième Commandement)
 Hans Döring (1483-1558), peintre et graveur allemand
 Heinrich Döring ou Henry Doering (1859 - 1951), missionnaire jésuite en Asie
 Werner Döring (1911- 2006), physicien théorique allemand
 Modèle de détonation de Zeldovich-von Neumann-Döring
 Theodor Döring (1803-1878), comédien allemand
 Uwe Döring (né en 1946), homme politique allemand

Homonymie de patronyme